Герой Труда — почётное звание в ряде стран.

 Герой Труда — почётное звание в СССР (1928—1938).
 Герой Труда Казахстана — высшая степень отличия Республики Казахстан.
 Герой Труда Российской Федерации — высшее звание Российской Федерации.
 Герой Труда (Вьетнам) — Высшее звание Вьетнама.
 Герой Труда (ГДР) — почётное звание в Германской Демократической Республике.
 Герой Труда (КНДР) — почётное звание в КНДР.
 Добрушская бумажная фабрика «Герой Труда» — предприятие в Республике Беларусь.

См. также 
 Герой Социалистического Труда